Ел Парадеро има више значења:

 Ел Парадеро (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парадеро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику